Ізелін Солгейм:
 Ізелін Солгейм ( 1995) — норвезька борчиня вільного стилю та пляжна борчиня, срібна призерка чемпіонату світу з пляжної боротьби, бронзова призерка чемпіонату Європи з вільної боротьби, бронзова призерка Європейських ігор.
 Ізелін Солгейм ( 1990) — норвезька співачка і авторка пісень у жанрі поп з елементами фолку та електронної музики.